Список аэропортов штата Северная Каролина Соединённых Штатов Америки, сгруппированных по типу. Содержит все гражданские и военные аэропорты штата. Некоторые частные и ныне не используемые аэропорты могут находиться в списке (например, если ФАА зафиксированы коммерческие перевозки или если аэропорт имеет код ИАТА).

 Список 

Описание каждого столбца в разделе «Пояснения к таблице».

Коды аэропортов ФАА (PDF): North Carolina Department of Transportation.

Аэропорты, чьи названия выделены жирным, обеспечивают регулярные коммерческие перевозки.

{| class="wikitable sortable" style="font-size:95%;"

|- valign=baseline
! Город
! ФАА
! ИАТА
! ИКАО
! Аэропорт
! class="unsortable"|Кат.
! Пасс./год

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Важнейшие аэропорты (PR)
|
|
|- valign=top
| Asheville
| AVL
| AVL
| KAVL
| Asheville Regional Airport
| PR
| align=right | 289 550 

|- valign=top
| Charlotte
| CLT
| CLT
| KCLT
| Международный аэропорт Шарлотта Дуглас
| PR
| align=right | 14 749 568 

|- valign=top
| Fayetteville
| FAY
| FAY
| KFAY
| Fayetteville Regional Airport (Grannis Field)
| PR
| align=right | 154 966 

|- valign=top
| Greensboro
| GSO
| GSO
| KGSO
| Piedmont Triad International Airport
| PR
| align=right | 1 082 846 

|- valign=top
| Greenville
| PGV
| PGV
| KPGV
| Pitt-Greenville Airport
| PR
| align=right | 44 611 

|- valign=top
| Jacksonville
| OAJ
| OAJ
| KOAJ
| Albert J. Ellis Airport
| PR
| align=right | 87 512 

|- valign=top
| Kinston
| ISO
| ISO
| KISO
| Kinston Regional Jetport (Stallings Field)
| PR 
| align=right | 23 166 

|- valign=top
| New Bern
| EWN
| EWN
| KEWN
| Craven County Regional Airport
| PR
| align=right | 85 015 

|- valign=top
| Raleigh
| RDU
| RDU
| KRDU
| Raleigh-Durham International Airport
| PR
| align=right | 4 706 587 

|- valign=top
| Wilmington
| ILM
| ILM
| KILM
| Wilmington International Airport
| PR
| align=right | 312 600 
|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Прочие коммерческие аэропорты (CS)
|
|

|- valign=top
| Pinehurst / Southern Pines
| SOP
| SOP
| KSOP
| Moore County Airport (commercial service ended Nov. 23, 2007)
| CS 
| align=right | 4 761 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Вспомогательные аэропорты (RL)
|
|

|- valign=top
| Concord
| JQF
| 
| KJQF
| Concord Regional Airport
| RL
| align=right | 85

|- valign=top
| Lincolnton
| IPJ
| 
| KIPJ
| Lincolnton-Lincoln County Regional Airport
| RL
|

|- valign=top
| Monroe
| EQY
| 
| KEQY
| Monroe Regional Airport
| RL
| align=right | 2

|- valign=top
| Roxboro
| TDF
| TDF
| KTDF
| Person County Airport
| RL
| align=right | 4

|- valign=top
| Sanford
| TTA
| 
| KTTA
| Sanford-Lee County Regional Airport
| RL
| align=right | 18

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Аэропорты авиации общего назначения (GA)
|
|

|- valign=top
| Ahoskie
| ASJ
| 
| KASJ
| Tri-County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Albemarle
| VUJ
| 
| KVUJ
| Stanly County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Andrews
| RHP
| 
| KRHP
| Andrews-Murphy Airport
| GA
|

|- valign=top
| Asheboro
| HBI
| 
| KHBI
| Asheboro Regional Airport
| GA
|

|- valign=top
| Beaufort
| MRH
| 
| KMRH
| Michael J. Smith Field
| GA
| align=right | 61

|- valign=top
| Burlington
| BUY
| 
| KBUY
| Burlington-Alamance Regional Airport
| GA
| align=right | 282

|- valign=top
| Clinton
| CTZ
| CTZ
| KCTZ
| Sampson County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Currituck
| ONX 
| 
| KONX
| Currituck County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Edenton
| EDE
| EDE
| KEDE
| Northeastern Regional Airport
| GA
|

|- valign=top
| Elizabeth City
| ECG
| ECG
| KECG
| Elizabeth City Regional Airport / Elizabeth City CGAS
| GA
| align=right | 2

|- valign=top
| Elizabethtown
| EYF
| 
| KEYF
| Curtis L. Brown Jr. Field (or Curtis L. Brown Field)
| GA
|

|- valign=top
| Elkin
| ZEF
| 
| KZEF
| Elkin Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Englehard
| 7W6
|
|
| Hyde County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Erwin
| HRJ
| 
| KHRJ
| Harnett County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Franklin
| 1A5
|
|
| Macon County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Gastonia
| AKH
| 
| KAKH
| Gastonia Municipal Airport
| GA
| align=right | 8

|- valign=top
| Goldsboro
| GWW
| 
| KGWW
| Goldsboro-Wayne Municipal Airport
| GA
| align=right | 4

|- valign=top
| Hatteras
| HSE
| HNC
| KHSE
| Billy Mitchell Airport
| GA
|

|- valign=top
| Hickory
| HKY
| HKY
| KHKY
| Hickory Regional Airport
| GA
| align=right | 335 

|- valign=top
| Kenansville
| DPL
| 
| KDPL
| Duplin County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Kill Devil Hills
| FFA
| FFA
| KFFA
| First Flight Airport
| GA
|

|- valign=top
| Lexington
| EXX
| 
| KEXX
| Davidson County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Louisburg
| LHZ
| LFN
| KLHZ
| Franklin County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Lumberton
| LBT
| LBT
| KLBT
| Lumberton Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Manteo
| MQI
| MEO
| KMQI
| Dare County Regional Airport
| GA
| align=right | 24

|- valign=top
| Maxton
| MEB
| MXE
| KMEB
| Laurinburg-Maxton Airport
| GA
|

|- valign=top
| Morganton
| MRN
| MRN
| KMRN
| Foothills Regional Airport (was Morganton-Lenoir Airport)
| GA
| align=right | 4

|- valign=top
| Mount Airy
| MWK
| 
| KMWK
| Mount Airy/Surry County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Mount Olive
| W40
|
|
| Mount Olive Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Ocean Isle Beach
| 60J
|
|
| Odell Williamson Municipal Airport (was Ocean Isle Airport)
| GA
|

|- valign=top
| Ocracoke
| W95
|
|
| Ocracoke Island Airport
| GA
|

|- valign=top
| Oxford
| HNZ
| 
| KHNZ
| Henderson-Oxford Airport
| GA
| align=right | 15

|- valign=top
| Plymouth
| PMZ
| 
| KPMZ
| Plymouth Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Reidsville
| SIF 
| 
| KSIF
| Rockingham County/Shiloh Airport
| GA
| align=right | 18

|- valign=top
| Roanoke Rapids
| RZZ
| RZZ
| KRZZ
| Halifax County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Rockingham
| RCZ 
| 
| KRCZ
| Richmond County Airport (was Rockingham-Hamlet Airport)
| GA
| align=right | 3

|- valign=top
| Rocky Mount
| RWI
| RWI
| KRWI
| Rocky Mount-Wilson Regional Airport
| GA
| align=right | 17

|- valign=top
| Rutherfordton
| FQD
| 
| KFQD
| Rutherford County Airport (Marchman Field)
| GA
|

|- valign=top
| Salisbury
| RUQ
| SRW
| KRUQ
| Rowan County Airport
| GA
| align=right | 16

|- valign=top
| Shelby
| EHO
| 
| KEHO
| Shelby Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Siler City
| 5W8
|
|
| Siler City Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Smithfield
| JNX
| 
| KJNX
| Johnston County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Southport
| SUT
| 
| KSUT
| Brunswick County Airport
| GA
| align=right | 1

|- valign=top
| Spruce Pine
| 7A8
|
|
| Avery County Airport (Morrison Field)
| GA
|

|- valign=top
| Star
| 43A
|
|
| Montgomery County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Statesville
| SVH
| SVH
| KSVH
| Statesville Regional Airport (was Statesville Municipal Airport)
| GA
| align=right | 1

|- valign=top
| Sylva
| 24A
|
|
| Jackson County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Tarboro
| ETC
| 
| KETC
| Tarboro-Edgecombe Airport (Tarboro-Edgecombe County)
| GA
|

|- valign=top
| Wadesboro
| AFP
| 
| KAFP
| Anson County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Wallace
| ACZ
| 
| KACZ
| Henderson Field
| GA
|

|- valign=top
| Washington
| OCW
| OCW
| KOCW
| Warren Field
| GA
|

|- valign=top
| West Jefferson
| GEV
| 
| KGEV
| Ashe County Airport
| GA
| align=right | 5

|- valign=top
| Whiteville
| CPC
| 
| KCPC
| Columbus County Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Williamston
| MCZ
| 
| KMCZ
| Martin County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Winston-Salem
| INT
| INT
| KINT
| Smith Reynolds Airport
| GA 
| align=right | 808 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Прочие гражданские аэропорты (отсутствуют в NPIAS)
|
|

|- valign=top
| Archdale
| 72A
|
|
| Johnson Field
|
|

|- valign=top
| Bladenboro
| 3W6
|
|
| Bladenboro Airport
|
|

|- valign=top
| Brevard
| 22W
|
|
| Transylvania County Airport
|
|

|- valign=top
| Chapel Hill
| IGX
| 
| KIGX
| Horace Williams Airport
|
| align=right | 2

|- valign=top
| Charlotte
| 8A6
| QWG
|
| Wilgrove Air Park
|
|

|- valign=top
| Clarkton
| 1E6
|
|
| Elkins Field
|
|

|- valign=top
| Farmville
| N08
|
|
| Flanagan Field
|
|

|- valign=top
| Fayetteville
| 2GC
|
|
| Grays Creek Airport
|
|

|- valign=top
| Greensboro
| W88
|
|
| Air Harbor Airport
|
|

|- valign=top
| Greensboro
| 3A4
|
|
| Southeast Greensboro Airport
|
|

|- valign=top
| Hendersonville
| 0A7
|
|
| Hendersonville Airport
|
|

|- valign=top
| Hickory
| E40
|
|
| Wilson's Airport
|
|

|- valign=top
| Holly Ridge
| N21
|
|
| Holly Ridge/Topsail Island Airport
|
|

|- valign=top
| Hurdle Mills
| 4W4
|
|
| Whitfield Farms Airport
|
|

|- valign=top
| Indian Trail
| 28A
|
|
| Goose Creek Airport
|
|

|- valign=top
| Jacksonville
| N22
|
|
| Sky Manor Airport
|
|

|- valign=top
| Jonesville
| 78A
|
|
| Swan Creek Airport
|
|

|- valign=top
| Julian
| N88
|
|
| Kecks Airport
|
|

|- valign=top
| Liberty
| 2A5
|
|
| Causey Airport
|
|

|- valign=top
| Liberty
| N61
|
|
| Hinshaw (Greenacres) Airport
|
|

|- valign=top
| Maiden
| N92
|
|
| Laneys Airport
|
|

|- valign=top
| Marion
| 9A9
|
|
| Shiflet Field
|
|

|- valign=top
| Mebane
| 4W7
|
|
| Hurdle Field
|
|

|- valign=top
| Mocksville
| 8A7
|
|
| Twin Lakes Airport
|
|

|- valign=top
| Mocksville
| 31A
|
|
| Sugar Valley Airport
|
|

|- valign=top
| Mooresville
| 14A
|
|
| Lake Norman Airpark
|
|

|- valign=top
| North Wilkesboro
| UKF
| IKB
| KUKF
| Wilkes County Airport
|
| align=right | 2

|- valign=top
| Oak Ridge
| N83
|
|
| DS Butler Farm and Airfield
|
|

|- valign=top
| Pink Hill
| 4W9
|
|
| Pink Hill Airport
|
|

|- valign=top
| Potters Hill
| 6N9
|
|
| Flying W Airport
|
|

|- valign=top
| Raeford
| 5W4
|
|
| P K Airpark
|
|

|- valign=top
| Raleigh
| 5W5
|
|
| Triple W Airport
|
|

|- valign=top
| Reidsville
| 6A5
|
|
| Warf Airport
|
|

|- valign=top
| Thomasville
| N97
|
|
| Hiatt Airport
|
|

|- valign=top
| Walnut Cove
| N63
|
|
| Meadow Brook Field
|
|

|- valign=top
| Waxhaw
| N52
|
|
| JAARS-Townsend Airport
|
|

|- valign=top
| Wilson
| W03
|
|
| Wilson Industrial Air Center
|
|

|- valign=top
| Yanceyville
| 6W4
|
|
| Caswell Airport
|
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Другие аэропорты военного назначения
|
|

|- valign=top
| Camp Mackall
| HFF
| HFF
| KHFF
| Mackall Army Airfield (at Camp Mackall)
|
|

|- valign=top
| Cherry Point
| NKT
| NKT
| KNKT
| MCAS Cherry Point (Cunningham Field)
|
| align=right | 37 467

|- valign=top
| Fayetteville
| POB
| POB
| KPOB
| Pope Air Force Base
|
| align=right | 14 204

|- valign=top
| Fort Bragg
| FBG
| FBG
| KFBG
| Simmons Army Airfield (at Fort Bragg )
|
|

|- valign=top
| Goldsboro
| GSB
| GSB
| KGSB
| Seymour Johnson Air Force Base
|
| align=right | 98

|- valign=top
| Jacksonville
| NCA
| 
| KNCA
| MCAS New River (McCutcheon Field)
|
|

|- valign=top
| Swansboro
| NJM
| 
| KNJM
| MCALF Bogue (Bogue Field)
|
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Частные аэропорты (неполный список)
|
|

|- valign=top
| Corolla
| 7NC2
| DUF
|
| Pine Island Airport
|
| align=right | 5

|- valign=top
| Huntersville
| NCO5
|
|
| Bradford Field
|

|- valign=top
| Kannapolis
| NC39
|
|
| Enochville Airport
|
|

|}

 Пояснения к таблице 
 Город — город, который обслуживается аэропортом.
 Код ФАА — код аэропорта, назначенный Федеральной администрацией по авиации.
 Код ИАТА — код аэропорта ИАТА. Если код ИАТА не совпадает с кодом ФАА данного аэропорта, то он выделен жирным.
 Код ИКАО — код аэропорта ИКАО.
 Аэропорт — официальное название аэропорта.
 Кат. (категория) — одна из четырёх категорий аэропортов, определяемая ФАА на основе плана NPIAS (National Plan of Integrated Airport Systems) на 2007—2011 годы:
 PR: (Commercial Service — Primary) — аэропорт, имеющий коммерческий пассажиропоток более 10000 человек в год.
 CS: (Commercial Service — Non-Primary) — аэропорт, имеющий коммерческий пассажиропоток не менее 2500 человек в год.
 RL: (Reliever) — аэропорты авиации общего назначения, находящиеся в крупных городах. Имеют сходство с аэропортами категории GA. Помимо базирования частной авиации, аэропорты используются для того, чтобы разгрузить крупные аэропорты от небольших самолётов, осуществляющих коммерческие пассажирские перевозки.
 GA: (General Aviation) — аэропорты авиации общего назначения. В аэропорту должны базироваться не менее 10 воздушных судов, но обслуживаться не более 2500 пассажиров в год. Это означает, что большинство воздушных судов принадлежат и используются частными лицами, и коммерческие перевозки либо отсутствуют, либо незначительны.
 Пасс./год — коммерческий пассажиропоток за 2006 (для аэропортов авиации общего назначения - за 2005) календарный год (согласно отчёту ФАА).

 Источники 
Федеральная администрация по авиации США (ФАА):
 FAA Airport Data (Form 5010) (см. также AirportIQ 5010).
 FAA National Plan of Integrated Airport Systems (NPIAS) (план на 2007—2011 годы, опубликовано 2 октября 2006 года).
 FAA Passenger Boarding Data (по состоянию на 2006 год, опубликовано 26 ноября 2007 года).

Штат:
 North Carolina Department of Transportation (NCDOT): Division of Aviation.

Other:
 Great Circle Mapper: Airports in North Carolina — коды аэропортов ФАА, ИАТА и ИКАО
 Aviation Safety Network — коды аэропортов ИАТА и ИКАО
 Abandoned & Little-Known Airfields: North Carolina

 Ссылки 
 Списки аэропортов штата Северная Каролина:
 AirNav
 Aircraft Charter World
 The Airport Guide
 World Aero Data

 
Северная Каролина
Аэропорты